Король Дал Риады — титул правителя гэльского (скоттского) королевства Дал Риада.

Основателем династии правителей королевства был Эрк мак Эхдах, владевший землями в Ирландии. Согласно преданиям, три его сына прибыли в Северную Британию в конце V века и основали здесь королевство скоттов.

Первым исторически достоверным королём британской Дал Риады считается Фергус I. В течение трёх с половиной веков Дал Риадой правили представители нескольких крупнейших кланов (в том числе, Кенел Габран и Кенел Лоарн). Ведя долговременные войны с Королевством пиктов, короли Дал Риады в первой трети IX века одержали над своими соперниками окончательную победу. Объединение обоих королевств положило начало созданию современной Шотландии. Последним королём Дал Риады и первым королём Шотландии был Кеннет I мак Альпин.

Литература 
 

Дал Риада
Дал Риада
Дал Риада
Дал Риада